En annan värld kan syfta på:

 En annan värld (roman) – en bok från 1984 av Jan Myrdal
 En annan värld (1988) – en film av Chris Menges, originaltitel A World Apart